Niemcy:
 Lübs – dzielnica Gommern
 Lübs – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Zobacz też:
 Lübz